Polioptila maior, "marañónmyggsnappare", är en fågelart i familjen myggsnappare inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till blygrå myggsnappare (Polioptila plumbea), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer enbart i norra Peru.  Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Myggsnappare
Polioptila
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Peru